De zink, ook wel met zijn Italiaanse naam cornetto genoemd, een trompetachtig muziekinstrument
 Cornetto (ijsje), een soort ijsje